Vitjaz (1862), een korvet met zeilen en schroef van de Russische Keizerlijke Marine
 Vitjaz (1883), een korvet (vanaf 1892: kruiser 1e klasse) met zeilen en schroef van de Russische Keizerlijke Marine
 Vitjaz (kraj Primorje), een plaats (selo) in de gorodskoje poselenieje van Zaroebino van het district Chasanski in het uiterste zuidwesten van de Russische kraj Primorje